Grodékovo (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia
 Grodékovo (Khabàrovsk), població del territori de Khabàrovsk, a Rússia